Katarina av Sverige kan syfta på:

Katarina Sunesdotter (1215–1251), Sveriges drottning (1243/44–1250) som gift med kung Erik Eriksson
Katarina Karlsdotter (Gumsehuvud) (1418–1450), gift med Karl Knutsson (Bonde), var drottning av Sverige och Norge (1448-1450)
Katarina av Sachsen-Lauenburg (1513–1535), Sveriges drottning 1531-1535 i sitt gifte med Gustav Vasa
Katarina Stenbock (1535–1621), drottning av Sverige 1552–1560  i sitt gifte med Gustav Vasa
Karin Månsdotter (1550–1612), drottninggemål 1568 till kung Erik XIV, drottningnamn Katarina
Katarina Jagellonica (1526–1583), drottninggemål 1569 till kung Johan III
Katarina Ingesdotter (1100-talet), en svensk och genom giftermål dansk prinsessa
Katarina Eriksdotter (1100-talet), en svensk prinsessa, dotter till kung Erik den helige
Katarina Birgersdotter (Folkungaätten) (1245–1289), prinsessa, dotter till prinsessan Ingeborg Eriksdotter och Birger jarl, gift furstinna av Anhalt
Katarina Valdemarsdotter (–1283), prinsessa, dotter till kung Valdemar Birgersson
Katarina (prinsessa 1306) (c. 1306), prinsessa, dotter till kung Birger Magnusson
Katarina av Pommern (1390–1226), prinsessa de facto, även dansk och norsk prinsessa, adopterad av drottning Margareta, gift furstinna av Pfalz-Neumarkt
Katarina Gustavsdotter Vasa (1539–1610), prinsessa, dotter till kung Gustav I, gift furstinna av Ostfriesland
Katarina Karlsdotter Vasa (1584–1638), prinsessa, dotter till kung Karl IX, gift furstinna av Pfalz-Zweibrücken
Katarina (1594) (1594–1594), prinsessa, även polsk prinsessa, dotter till kung Sigismund
Katarina (1596–1597) (1596–1597), prinsessa, även polsk prinsessa, dotter till kung Sigismund